Ахтя́мов — башкирская и татарская фамилия. Восходит к мужскому имени Ахтям.

Известные носители 
 Ахтямов, Абуссугуд Абдельхаликович (1843—1920) — русский политик, депутат I Государственной Думы.
 Ахтямов, Азамат Мухтарович (1962—2020) — российский математик.
 Ахтямов, Ахмед-Заки (1865—1937) — ахун г. Зайсан, военный мулла Омского военного округа.
 Ахтямов, Даниэль Расимович (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 Ахтямов, Ибниямин Абусугутович (1877—1941) — депутат IV Государственной .
 Ахтямов, Ибрагим Абусугутович (1880—1936) — помощник присяжного поверенного, советский адвокат, деятель меньшевистской партии.
 Ахтямов, Исмагил Хамитович (1937—2008) — советский металлург 
 Ахтямов, Рамиль Масхутович (род. 1937) — советский и российский тренер по конькобежному спорту.
 Ахтямов, Сабир Ахтямович (1926—2014) — Герой Советского Союза.
 Ахтямов, Садык Мухаметзянович (1877—1926) — татарский журналист, общественно-политический деятель.
 Ахтямов, Хасан Багдеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Ахтямов, Якуб Ахмедович (1911—2003) — создатель вермикулитовой промышленности в СССР.

